Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — православная церковь в городе Дербенте в Дагестане.

Приход относится к Махачкалинскому благочинию Махачкалинской епархии (до 2011 года к Бакинской и Прикаспийской епархии) РПЦ. Настоятель протоиерей Николай Котельников. Находится в центре города Дербент на ул. Ленина, д. 22. Единственная сохранившаяся православная церковь в городе.

История создания 
В 1894 году дербентской православной общиной был поднят вопрос о строительстве новой церковно-приходской школы. Для этих целей были собраны пожертвования, и приобретен участок земли в центре города. Строительство школы было начато в 1899 году, а 7 января 1900 года она была торжественно освящена.

В 1901 году в школе был устроен Алтарь, и она превратилась в церковь-школу, которая 1 октября 1901 года была освящена епископом Владикавказским Владимиром (Синьковским).

В 1902 году, во дворе церкви-школы, было построено новое здание церковно-приходской школы, а старое полностью отдано под церковь.

В 1939 году церковь была закрыта, но в 1943 году её вновь передали верующим.

Современный период 
В настоящее время церковь переживает второе рождение: произведены ремонтно-восстановительные работы в храме, построен церковный дом, колокольня. В 2009 году установлен новый иконостас, в том же году храм был вновь освящен епископом Бакинским и Прикаспийским — Александром (Ищеиным).

Духовенство 

 Настоятель храма - протоиерей Николай Котельников

Примечания

Ссылки 
 Информация о церкви на сайте Махачкалинского благочиния
 Фотографии Свято-Покровской церкви
 Имам Яралиев встретился с настоятелем Покровской церкви

Православные храмы Дагестана
Храмы Дербента
История Дербента
Дербент
Дербент
Храмы, построенные в 1900 году в России